Gryt kan syfta på

 Gryts landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län
 Gryts landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län
 Gryts landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län